Della Cioppa ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Della Cioppa (1841–1917), italienischer Geistlicher
 Giuseppe Della Cioppa (1886–1958), italienischer Geistlicher